

Persone
 Anselmo Ronchetti (1773-1833) – calzolaio italiano
 Fernando Ronchetti (1923-2005) – pittore italiano
 Franca Ronchetti (1929-2018) – cestista italiana, sorella della cestista Liliana
 Liliana Ronchetti (1927-1974) – cestista italiana
 Lucia Ronchetti (1963) – compositrice italiana
 Mario Ronchetti (1898–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Massimo Ronchetti (1992) – hockeista su ghiaccio svizzero
 Niccolò Ronchetti (1989) – scacchista italiano
 Scipione Ronchetti (1846-1918) – politico italiano

Altro
 Bosco Ronchetti –  area naturale protetta sita in provincia di Cremona
 Coppa Ronchetti, già Coppa europea Liliana Ronchetti – competizione internazionale di pallacanestro per club femminili
 Tre Ronchetti o Ronchetto delle Rane –  località e antica parrocchia del comune di Milano